Вермель:

 Вермель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Вермель (ювелірна справа) — позолочене срібло.
 Нуаєль-ле-Вермель
 Нівола-Вермель

Примітки

Див. також
 Вермелья (значення)